R-Reihe steht für:

 R-Reihe, Motorradbaureihe, siehe BMW-Motorrad #R-Reihe
 R-Reihe, japanische Schriftzeichen, siehe Ableitungstafel der Kana-Zeichen #R-Reihe
 Hyundai KIA R, Baureihe von Dieselmotoren
 Volkswagen R, Automodellreihe

Siehe auch:
 R-Klasse (Begriffsklärung)
 R-Serie (Begriffsklärung)